Кики — уменьшительная форма имени Кристина:

 Кики с Монпарнаса (1901—1953) — французская певица, актриса, художница, натурщица.
 Ки́ки — девочка, юная ведьма, занимающаяся курьерской доставкой в полете на метле, главная героиня серии детских книг Эйко Кадоно, мультфильма Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки» и одноимённого художественного фильма.
 Ки́ки — пушистый игрушечный заяц, принадлежащий девочке Джесси из мультсериала «Студенты».
 Кики́ — гигантская черепаха-долгожитель.

Фамилия 
 Кики, Антонио (1743—1816) — итальянский архитектор.
 Кики, Габи (род. 1995) — камерунский футболист.
 Кики, Дидье (род. 1995) — бенинский легкоатлет.
 Кики, Кингсли (род. 1996) — игрок в американский футбол.

Имя и псевдоним 
 Кики (род. 1997) — гаитянская футболистка.